ГМО — Генетично модифікований організм
 ГМО — Гігантський магнетоопір
 ГМО — абревіатура, що означає обладнання гучномовного оповіщення в Метрополітені